Radomir bezeichnet:

Personen
 einen slawischen Vornamen, siehe Radomir (Name)
 einen Belgrader Künstler, siehe Radomir (Künstler)

Toponyme
 einen 2029 Meter hohen Berg in Bulgarien, siehe Radomir (Berg) 
 eine Stadt in der bulgarischen Oblast Pernik, siehe Radomir (Oblast Pernik)
 eine bulgarische Gemeinde, siehe Gemeinde Radomir
 ein Dorf im rumänischen Kreis Dolj, siehe Radomir (Dolj)
 ein Berg auf der Livingston-Insel in Antarktika, siehe Radomir Knoll

Sonstiges
 ein radioaktiver Leuchtstoff, der früher bei Uhren für Leuchtzeiger und Leuchtziffern verwendet wurde, siehe Radomir (Leuchtstoff)

Siehe auch
 Radomirești
 Radomira (Radomirë), Dorf in Albanien im Verwaltungsbezirk Qark Dibra